Ramverk kan avse:
 IT-ramverk – en uppsättning regler, riktlinjer och rekommendationer
 Ramverk (programmering) – en abstraktion inom programmering
 Ramverk (arkitektur) – 
Framework (Datorföretag) – ett amerikanskt företag